Ванеса Радман ( Крижевци, 1974) хрватска је позоришна, телевизијска и филмска глумица.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000.-те
|-
| 2001. || -{Der Fahnder}- || Елена
|-
| 2001. || Кобра 11, специјалци с аутопута || љубавница
|-
| 2002. || -{SK Kölsch}- || Мика Прерадовић
|-
| 2002. || -{Ein Fall für zwei}- || власница бара
|-
| 2005. || -{Soko Leipzig}- || Мартина Шолц
|-
| 2005. || -{Ein Fall für zwei}- || Бојана
|-
| 2006. || -{Soko Köln}- || Керстин Ројтер
|-
| 2007. || -{Gegenüber}- || Џеси
|-
| 2005. || -{Absolutin}- || Лена
|-
| 2006—2007. || Обични људи || Вања Кинцл
|-
| 2007—2008. || Понос Раткајевих || Елизабета Лиза Коен
|-
| 2008. || Закон љубави || Маја Лена Нардели
|-
| 2009. || Плес са звијездама || Ванеса Радман (такмичарка)
|-
| 2009. || -{Die Liebe der Kinder}- || продавачица мобилних телефона
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010.-те
|-
| 2010. || Шесто чуло || Луција Скоко
|-
| 2010. || -{Max Schmeling}- || госпођа Дамски
|-
| 2010. || -{Der letzte Bulle}- || Ирина Назареф
|-
| 2011. || Под сретном звијездом || Сибила Видић
|-
| 2011. || -{Die Braut im Schnee}- || Габриеле Хаслер
|-
| 2012. || -{Kleine Morde}- || демонстранткиња са дететом
|-
| 2013. || Зора дубровачка || Марис Кнего
|-
| 2013. || Синђелићи || Лила Синђелић (само у 1. епизоди)
|-
| 2013. || -{Soko Leipzig}- || Руслана Садур
|-
| 2014. || Суботом ујутро || Ванеса Радман
|-
| 2015. || -{Verbotene Liebe}- || Алма Милер
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1974.
Крижевчани
Хрватске глумице
Биографије живих особа